Нуево Сан Карлос има више значења:

 Нуево Сан Карлос (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Сан Карлос (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Сан Карлос (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Сан Карлос (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику